Locke Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Locke Township (Arkansas)
 Locke Township (Indiana)
 Locke Township (Michigan)
 Locke Township (North Carolina)